Nchelenge bezeichnet:

 Nchelenge (Sambia), Stadt im Distrikt Nchelenge, Provinz Luapula, Sambia
 Nchelenge (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia